Einig ist ein geographischer Name:
 Einig, Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz

Einig ist ein Familienname:
 Jan Einig (* 1976), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Peter Einig (1852–1908), deutscher katholischer Priester und Dogmatiker

Einig ist ein Markenname:
 Einig (Automobilhersteller), früherer US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Eining